Nils Sunnerholm kan syfta på:

* Nils Sunnerholm (1855–1925), svensk ämbetsman
 Nils Sunnerholm (1927–1990), svensk arkitekt